Stati Uniti d'America
 Otter Creek – città della Contea di Levy, Florida
 Otter Creek – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Otter Creek – corso d'acqua del Vermont
 Otter Creek – città della Contea di Dunn, Wisconsin
 Otter Creek – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin